Квинтанс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Квинтанс, Ана — португальская оперная певица, сопрано.
 Квинтанс, Иван (род. 1989) — лихтенштейнский футболист, защитник.